Fornari est nom de famille porté par

 Franco Fornari , psychanalyste italien
 Carlo Maria Giuseppe Fornari, évêque en Corse
 Marie Victoire De Fornari Strata, religieuse italienne
 Maximiliano Fornari , footballeur argentin